Открытый чемпионат Майами по теннису 2019 — мужской одиночный разряд. Ежегодный престижный теннисный турнир в Майами среди мужчин профессионалов серии Мастерс 1000 Мирового тура ATP.

Турнир прошёл с 18 по 31 марта. В основной сетке турнира участвовали 96 спортсменов. В квалификации к турниру участвовали 48 человек, из них 12 получили право выступать в основном турнире в первом круге. Ещё 5 теннисистов получили право выступить посредством уайлд-кард.

Роджер Федерер выиграл свой 101-й турнир ATP в карьере. В Майами он ранее побеждал в 2005, 2006 и 2017 годах. Это была 28-я и последняя победа Федерера на турнирах серии ATP Мастерс 1000. Первую Федерер одержал в 2002 году в Гамбурге.

Общая информация 
Победителем 2018 года в мужском одиночном турнире стал Джон Изнер 

Чемпионы 2019

Рейтинговый очки 

 Игроки сеянные, в случае проигрыша во втором раунде, получают очки по первому раунду

Посев игроков

Теннисисты получившие уайлд-кард 
  Кристофер Юбэнкс
  Давид Феррер
  Миомир Кецманович
  Никола Кун
  Чун Син Цен

Теннисисты, победители квалификации 
  Раду Албот
  Феликс Оже-Альяссим
  Райли Опелка
  Лоренцо Сонего
  Лукаш Лацко
  Андрей Рублёв
  Пабло Куэвас
  Микаэль Имер
  Тьягу Монтейру
  Каспер Рууд
  Александр Бублик
  Праджнеш Гуннесваран

Теннисисты «счастливчики» из квалификации (LL) 
  Маккензи Макдональд
  Дэниел Эванс
  Ллойд Харрис

Соревнования

Основная сетка турнира

Финальные матчи

Верхняя сетка

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Нижняя сетка

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Квалификация турнира

1-я четверть

2-я четверть

3-я четверть

4-я четверть

5-я четверть

6-я четверть

7-я четверть

8-я четверть

9-я четверть

10-я четверть

11-я четверть

12-я четверть

Ссылка 
 Официальный сайт

Открытый чемпионат Майами по теннису 2019